Мнацака́нов — армянская фамилия. Известные носители:

Мужчины:
 Мнацаканов, Азарий Айрапетович (1900—1938) — деятель советских спецслужб.
 Мнацаканов, Александр Сидорович (1921—2004) — Герой Советского Союза, генерал-лейтенант.
 Мнацаканов, Арам Михайлович (род. 1962) — российский шеф-повар и ресторатор, ведущий программы Адская кухня.
 Мнацаканов, Георгий Сергеевич (1906—1953) — советский актёр, режиссёр, заслуженный деятель искусств Карело-Финской ССР (1944).
 Мнацаканов, Эдуард Аванесович (1926—1987) — журналист-международник, ведущий программы «Международная панорама».

Женщины:
 Мнацаканова, Елизавета Аркадьевна (1922—2019) — российский поэт, переводчик, эссеист, музыковед.
 Мнацаканова, Эрна Феликсовна (1902—1938) — деятель советских спецслужб, жена А. А. Мнацаканова.

См. также